Rafael López López (Villamartín de Valdeorras, 1959), es un médico español, jefe de Servicio de Oncología médica del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). 

Además, lidera el Grupo de Oncología Médica Traslacional (ONCOMET), del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

Biografía 
Estudió Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, e hizo su especialidad en el Hospital Universitario Central de Asturias. Trabajó como médico especialista en distintos hospitales de España, y ejerció durante dos años como médico investigador en el  Departamento de Oncología del Free University Hospital de Ámsterdam.

Además del gran número de ensayos clínicos en los que participa, el doctor Lópz López publicó numerosos artículos en revistas científicas de prestigio, como el Journal of Clinical Oncology, Lancet Oncology, Oncogene, Carcinogenesis, Clinical & translational oncology o Molecular Cancer Therapeutics, entre otras. Lidera varios proyectos nacionales e internacionales, fundamentalmente centrados en el proceso de diseminación tumoral. Es además inventor de cuatro patentes y socio fundador de la empresa Nasasbiotech. Desde el año 2007 dirige el Servicio de Oncología Médica del CHUS.

La unidad que dirige Rafael López López en el CHUS participó recientemente en los ensayos clínicos que hicieron posible que la Comisión Europea aprobara el uso de palbociclib, un medicamento para el tratamiento de cáncer de mama avanzado o metastático con receptores hormonales positivos y receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo. El fármaco recibió la aprobación para esta indicación en combinación con un inhibidor da aromatasa o en combinación con fulvestrant en mujeres que habían recibido previamente terapia endocrina. El palbociclib se convirtió así en el primer inhibidor de las quinasas dependiente de ciclinas 4 y 6 aprobado en Europa. También es el primer nuevo tratamiento de primera línea aprobado para el cáncer de mama metastásico RE+/HER2- en casi dez años.

López López también lidera una campaña pionera de micromecenazgo para profundizar en la investigación de la biopsia líquida, que permite saber en 24 horas y con un análisis de sangre el estado en el que se encuentra el tumor. Su grupo Oncomet aspira a reunir medio millón de euros involucrando a la sociedad gallega en la financiación colaborativa. Una iniciativa con la que Rafael López López y su equipo buscan situar a Galicia como referente nacional y europeo en este campo.

Entre los años 2000 y 2018 el doctor Rafael López publicó unos 20 artículos en revistas científicas (la mayoría en Clinical & translational oncology) y dirigió 10 tesis doctorales.

Desde el 19 de setiembre de 2014 Rafael López López es académico numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia (asociada al Instituto de España), día en que leyó su discurso "El camino de la oncología de precisión", corporación en la que ocupa el sillón de Oncología.

Notas

Enlaces externos 
 Grupo ONCOMET en Nanomed. Plataforma Española de Nanomedicina.

Científicos de Galicia
Médicos de Galicia
Nacidos en Villamartín de Valdeorras
Alumnado de la Universidad Autónoma de Madrid